Molekulska formula -{C13H8O2}- se može odnositi na:

 Fluoron
 Ksanton